Котло́вка — район в Москве, расположенный в Юго-Западном административном округе, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование.

История 

В XIV веке на реке Котловке стояло великокняжеское село Котлы.

С середины XVIII века существует дворцово-парковый ансамбль «Черёмушки-Знаменское» — великолепный памятник архитектуры классицизма. За прошедшие 250 лет большинство зданий и построек ансамбля перестали существовать, однако знаменитая Знаменская церковь (середина XVIII века), Главный корпус и так называемый Конный двор — сохранились до наших дней. Владельцами усадьбы были крупнейшие деятели императорской России — Прозоровские, Голицыны, Меншиковы, у которых усадьба была куплена купцом В. И. Якунчиковым. Последним владельцем усадьбы накануне 1917 года был известный фабрикант Н. В. Якунчиков, потративший немало сил и средств на восстановление и поддержание архитектурного наследия. Ныне в Главном корпусе размещён Институт теоретической и экспериментальной физики, в бывшем Конном дворе — Институт гельминтологии имени академика К. И. Скрябина. Сотрудники обоих институтов поддерживают состояние памятников архитектуры. В ближайших совместных планах учёных и реставраторов — реставрация и открытие Знаменской церкви.

В 1960 году район вошёл в состав Москвы, началась массовая жилая и промышленная застройка Котловки.

Границы района 

Район ограничивается: на западе — улицами Кржижановского и Большой Черёмушкинской, на севере — полосами отвода Малого кольца Московской железной дороги и соединительной железнодорожной ветки, на востоке — помологическим рассадником имени Ленина, на юге — Нахимовским проспектом (граница проходит частично по руслу реки Котловка и Севастопольскому проспекту).

Показатели района 
По данным на 2010 год площадь района составляет 394,41 га. Площадь жилого фонда — 1104,06 тыс. м² (2010 год).

Население

Транспорт 
На территории района «Котловка» пока нет ни одной станции метрополитена. Ближайшими станциями являются расположенные в соседних районах станции «Нагорная», «Нахимовский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная», а также станция «Крымская» Московского центрального кольца, расположенная на северной границе этого района.
Район обслуживается трамваями 26, 38; автобусами 41, 944, 57, 67, 113, 119, 121, 142, 968, 317, с918 м19, 434, 529, 965, 926, е29, м90, с5, т52, т85.

Парки, скверы и общественные пространства

Сквер на Нагорном бульваре 
Обновлен в 2019 году. На территории сквера обустроены спортплощадки, зона воркаута, ледовый каток, столы для игры в шахматы и пинг-понг, многоуровневые детские площадки-лабиринты, а также места отдыха с качелями и навесами, лавочками и столиками. В сквере проложены плиточные дорожки и установлены цветные входные арки. Пешеходные маршруты украшены перголами и элементами вертикального озеленения. Между домами 17 и 19 на Нагорном бульваре оборудован трехэтажный игровой городок .

Зона отдыха на улице Ремизова 
Спортивный кластер на улице Ремизова, дом 14, корпус 1. Появился в 2019 году в рамках программы мэра Москвы «Мой Район». Протяженность составляет 2,5 км. Здесь расположен бетоный скейт-парк, есть площадки для игры в настольный теннис, тэкбол, стритбол, зоны с шахматными столиками. Игровые комплексы и скалодром в виде огромной скальной глыбы расположены поодаль от спортивных площадок (ул. Ремизова, д. 5). В зоне отдыха «Аистенок» (ул. Ремизова, д. 1) размещен детский игровой комплекс в виде шхуны.

Народный парк «Сосенки» 
Парк на Нахимовском проспекте, д. 10. Примыкает к долине реки Котловка. Здесь же находятся Левобережный и Нижний правобережный родники. Парк был благоустроен летом 2015 года. На прибрежной части есть зоны для пикников. Кроме этого, в «Сосенках» есть площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, а также спортивный развивающий комплекс для детей. В парке установлен мемориал героям ВОВ: на боевой броне танка Т-34, участвовавшего в боевых действиях Великой Отечественной войны, выгравирована надпись: «В честь героев, павших за Родину».

Долина реки Котловки 
Парк, расположенный южнее пересечения Нахимовского и Севастопольского проспектов, площадью 6,3 га. Рекреационная зона от дома 23-5 на Нахимовском проспекте до дома 51 на Севастопольском проспекте была благоустроена в 2017 году. Здесь установлено 6 игровых и 2 спортивные малые архитектурные формы, а также 90 единиц садово-паркового оборудования. Кроме того, на месте снесенных гаражей появилась просторная детская площадка. В парке размещены беседки с качелями для детей и для взрослых, а также необычная входная группа.

Парк «Мечта» 
Пешеходная зона на Севастопольском проспекте от дома 49 до дома 51, корпус 2. Появилась в 2018 году. На территории обустроены зоны отдыха, а также детский «городок безопасности» с дорожными знаками и сетью миниатюрных улиц с разметкой. От Нахимовского проспекта и до речки Котловки протянулись прогулочные дорожки. В парке установлен арт-объект в виде слова «Мечта», составленного из крупных цветных букв. В сквере есть открытая сцена.

Тропа здоровья 
Пешеходная зона от дома 11к1 на ул. Большой Черемушкинской до дома 49 на Севастопольском проспекте. Общая протяженность маршрута составляет 5 км 685 м. Тропа здоровья появилась в районе в 2019 году в рамках программы «Мой район». Вдоль маршрута расположены лавочки и скамейки. Кроме того, здесь установлены перголы с качелями. На прилегающей территории оборудованы тренажеры, комплексы для воркаута и детские площадки. Параллельно основному маршруту вдоль реки Коршунихи обустроена профессиональная дорожка длиной около 1 км с покрытием из специального гранитного отсева для скандинавской ходьбы. На улице Академика Векшинского также появилась спортивная площадка с тренажерами. Есть арт-объект в виде арки из металлической сетки, которая внутри заполнена бревнами и камнями.

Народный парк в долине реки Коршунихи 
Народный парк на зеленой территории площадью в 6,2 га, благоустроенный в 2018 году. В долине реки Коршунихи установлены малые архитектурные формы и высажено около 5 тысяч кустарников.

Образование 
На территории района расположены гимназия №625, 45, школы №626 им. Н. И. Сац, 1450 и гимназия №45 им. Л.И. Мильграма

Русская православная церковь 
В районе имеется один действующий православный храм — храм Преподобной Ефросинии Московской в Котловке, входящий в состав Андреевского благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви. 31 августа 2016 г. храму придан статус Патриаршего Подворья, а 2 июля 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Великое освящение храма.

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт района Котловка
 Официальный сайт внутригородского муниципального образования Котловка